Taking Back Sunday, groupe de rock alternatif américain ;
Tert-butyldiméthylsilyle est un éther de silyle (un composé chimique) ;
 The Basic School : écoles de formation initiale des officiers du Corps des Marines des Etats-Unis ;
 Tokyo Broadcasting System est un groupe audiovisuel japonais ;
 Toulouse Business School est une école supérieure de commerce de Toulouse ;
 Trabecular Bone Score est un paramètre utilisé dans le diagnostic et le dépistage de fractures osseuses
 Turn Based Strategy (Stratégie Tour par tour) est un type de jeu vidéo ;
 Turner Broadcasting System est un groupe audiovisuel américain, filiale du groupe Time Warner ;
 TBS (chaîne de télévision), chaîne éponyme du groupe consacrée à l'humour.